Birtalan ist der Familienname folgender Personen:

 Ákos Birtalan (1962–2011), rumänischer Politiker
 Ștefan Birtalan (* 1948), rumänischer Handballspieler und -trainer